Кубок Италии по футболу ( или TIM Cup) — футбольный турнир в Италии, который впервые состоялся в 1922 году. Финал Кубка Италии проводится в Риме. Команда, которая станет десятикратным обладателем Кубка Италии, имеет право разместить на своей футбольной форме серебряную звезду.

Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выиграл этот трофей 14 раз. Помимо этого, туринский клуб стал первой командой в истории итальянского футбола, оформившей так называемый «золотой дубль»: под руководством Массимилиано Аллегри «бьянконери» четыре раза подряд (в сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18) выигрывали национальный чемпионат и кубок.

Форма посева 
Первая фаза (победитель пары определяется по итогам одного очного матча)
 первый раунд: участвуют «худшие» 24 команды (19—42)
 второй раунд: участвуют 12 победителей первого раунда турнира
Вторая фаза (победитель пары определяется по итогам одного очного матча)
 третий раунд: участвуют 6 победителей второго раунда и команды с 9 по 18
Третья фаза (победитель пары определяется по итогам двух матчей)
 четвёртый раунд: участвуют 8 победителей третьего раунда и команды с 1 по 8
 четвертьфиналы — один матч
 полуфиналы: два матча, дома и на выезде
Финал (один поединок на нейтральном поле)

Посев команд 
 номер 1 получает победитель предыдущего розыгрыша Кубка Италии;
 места 2—8 распределяют между собой клубы, представляющие Италию в этом сезоне в Лиге Чемпионов или Кубке УЕФА (Лиге Европы). Если количество команд меньше семи, то остальные места со 2 по 8 распределяются согласно таблице последнего розыгрыша чемпионата Италии;
 места 9—17 получают клубы, занимающие оставшиеся места в чемпионате Италии вплоть до 17 места включительно;
 места 18—20 получают три команды Серии B, получившие по итогам прошлого сезона право выступать в Серии A;
 места 21—23 получают три команды, вылетевшие по итогам прошлого сезона из Серии A в Серию B;
 места 24—37 получают клубы Серии B, занявшие по итогам прошлого сезона места с 4 по 17 включительно;
 38 место получает победитель переходного матча 18-й команды Серии B и 5-й команды Серии C;
 места 39—42 получают четыре победителя Серии C, получившие по итогам прошлого сезона право выступать в Серии B.

Финалы

Статистика по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные соревнования в Италии